Bona Sabaudzka  (1275 – 1300) była księżniczką sabaudzką i żoną delfina Viennois.

Życiorys 
Była najstarszą córką hrabiego Amadeusza V Sabaudzkiego i jego pierwszej żony Sybilli Bauge .

Jej ojciec, zręczny dyplomata, wykorzystał osiem córek do tworzenia politycznych i wojskowych sojuszy z liczącymi się dynastiami panującymi.

Bona została najpierw przyrzeczona Janowi I Viennois , hrabiemu Albon. Kontrakt podpisano w 1280, prawdopodobnie przeprowadziła się do domu męża czekając na osiągnięcie odpowiedniego wieku na skonsumowanie małżeństwa, do czego nie doszło bo Jan zmarł po dwóch latach (24.9.1282) w wyniku upadku z konia.

Zależnie od źródła, w jeszcze tym samym roku lub w 1287 zawarła drugie małżeństwo z Hugonem Burgundzkim , panem Montbouson. Związek trwał do jej śmierci i był bezdzietny.

Rodowód

Przypisy

Uwagi

Artykuły powiązane 
 Dynastia sabudzka

Dynastia sabaudzka
Urodzeni w 1275
Zmarli w 1300